Дьесма () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадикс. Занимает площадь 41,94 км². Население — 786 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается Эль Сантисимо Кристо де ла Фе.

Население

Примечания

Муниципалитеты Гранады